Новая Дмитриевка — название населённых пунктов в России:

 Новая Дмитриевка — деревня в Одоевском районе Тульской области.
 Новая Дмитриевка — село в Радищевском районе Ульяновской области.